Electric City (Black Eyed Peas), een nummer op het album The E.N.D. van The Black Eyed Peas
 Electric City (masteringstudio), een masteringstudio in België
 Electric City (winkelketen), een winkelformule binnen V&D van Dixons
 Electric City (internetserie), een tekenfilmserie van Yahoo! uit 2012
 Electric City (Washington), een stadje in de Amerikaanse staat Washington
 een bijnaam van Scranton (Pennsylvania)